

Austria 
 Landshut – miejscowość

Niemcy 
 Landshut – miasto na prawach powiatu, w kraju związkowym Bawaria
 Landshut Hauptbahnhof – dworzec kolejowy w Landshut
 Landshut – powiat w kraju związkowym Bawaria
 Landshut – region planowania w kraju związkowym Bawaria

Inne 
 Landshut  - pałac
 Landshut  - zamek

Polska 
Dawna nazwa miasta:
 Łańcut

Zobacz też:
 Bawaria-Landshut